Tavel bezeichnet:
 Tavel, Kleinstadt im Département Gard in Frankreich
 Tavel (Weinbaugebiet), Weinbaugebiet im Département Gard in Frankreich
 Französischer Name der Gemeinde Tafers im Schweizer Kanton Freiburg 

Tavel ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Tavel (1858–1912), Schweizer Bakteriologe und Chirurg
 Ronald Tavel (1936–2009), US-amerikanischer Bühnen- und Drehbuchautor
 Rudolf von Tavel (1866–1934), Schweizer Journalist und Schriftsteller

Tavel ist ein aus Vevey und Bern stammendes Adelsgeschlecht, siehe Tavel (Adelsgeschlecht)